Osoby o tym nazwisku:
 Frank Sinatra – amerykański piosenkarz i aktor filmowy
 Frank Sinatra Jr. – amerykański piosenkarz
 Nancy Sinatra – amerykańska piosenkarka
 Tina Sinatra – amerykańska aktorka, bizneswoman, producentka filmowa, hollywoodzka agentka i pamiętnikarka